Чемпионат Чехии по футболу 2002/2003 годов — 10-й сезон чемпионата Чехии по футболу. Чемпионат начался 24 июля 2002 года, а завершился 31 мая 2003. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 592 мяча. Футбольный клуб «Спарта» (Прага) стал чемпионом Чехии в 8-й раз.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
 «Славия» (Прага) — «Баник» (Острава) — 7:0
 «Славия» (Прага) — «Ческе-Будеёвице» — 6:1
 «Хмел» (Блшани) — «Марила» (Пршибрам) — 4:3
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Виктория Жижков» — «Славия» (Прага) — 0:4
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Славия» (Прага) — «Баник» (Острава) — 7:0

Ссылки 
 Сезон 2002/03 на официальном сайте Первой лиги
 Статистика www.rsssf.com

2002/2003
Чехия
Чехия
Спорт в Чехии в 2002 году
Спорт в Чехии в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003